Das Wort Rissa kann bezeichnen:

 eine deutsche Malerin, siehe Rissa (Künstlerin)
 eine ehemalige Gemeinde im mittelnorwegischen Verwaltungsbezirk Sør-Trøndelag, siehe Rissa
 eine Vogelgattung, siehe Rissa (Gattung)